Bocce – sport
 Bocce – videogioco del 1987
 Bocce – gruppo musicale rock canadese